Gomphus är ett släkte av svampar. Gomphus (svamp) ingår i familjen Gomphaceae, ordningen Gomphales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar

Basidiesvampar